Agache est une variante du nom agasse, l'ancien nom de la pie, encore utilisé dans certaines régions. Le nom de famille est en principe un sobriquet appliqué à une personne bavarde ou criarde.

Agache est le nom porté par des sociétés issues de l'entreprise textile fondée au début du  par Donat Agache (1805-1857) et développée par ses descendants :
 Entreprise Agache ;
 Société financière et foncière Agache-Willot ;
 Financière Agache.

  ;
 Édouard Agache (1841-1923), industriel français, fils de Donat Agache ;
 Donat Agache (1882-1929), industriel français, fils d’Édouard et petit fils de Frédéric Kuhlmann ;
 Dragoș Agache (né en 1984), nageur roumain ;
 Lavinia Agache (née en 1968), gymnaste artistique roumaine ;
 Roger Agache (1926-2011), archéologue français.

 Agache une rivière du Pas-de-Calais.

Voir aussi 
 Rue des Sept-Agaches, une des plus vieilles rues du quartier de Lille-Centre